«Білім және Мәдениет» () — казахстанский культурно-образовательный телеканал. Входит в АО Агентство Хабар. Изначально канал вещал под названием «Білім», но в результате объединения с каналом «Мәдениет» стал носить название «Білім және Мәдениет». Вещание начал в январе 2014 года из медиацентра «Қазмедиа орталығы» в Астане. Вещание велось на казахском и русском.

История 
5 сентября 2012 года канал начал работу с прямой трансляции интерактивной лекции главы государства в Назарбаев Университете в столице.

Распространение 
Входит в пакет бесплатных каналов OTAU TV, а также ретранслируется всеми кабельными сетями Казахстана в обязательном порядке согласно закону.

Сетка вещания 
Телеканал рассчитан на развитие человеческих ресурсов населения, на повышение уровня образования и культуры молодого поколения.

Особенность канала: транслируются лекции казахстанских и мировых ученых, научно-популярные программы, познавательные документальные сериалы, программы о всех ступенях образования и культуры.

Также в эфире присутствуют художественные фильмы из «Золотого фонда» отечественного и зарубежного кино, призванные помочь в изучении классической литературы, истории страны и мира.

Телепроекты:
 Личность
 Современники
 Первые
 Казахстан в письмах
 С чего все начиналось
 Казахфильм: вчера, сегодня, завтра
 Легенды и мифы Оперного
 История одного шедевра
 Эксклюзив
 Наше кино
 Семь муз
 Этнокультура
 Мода Великой степи
 Этимология образа
 Музей звуков
 Песни любви
 Декоративно-прикладное искусство казахов
 Легенды и кюи
 Нурлыотау
 Наука и образование
 Реальная наука
 Учёный совет
 Литературный клуб
 Лидер XXI века
 Открытия, совершившие революцию в науке
 Территория открытий
 Самопознание
 Bitesize English
 Профессии, которые мы выбираем
 Искусство
 Картина маслом
 Танцующий мир
 Я фотограф
 Под куполом. Все о цирке
 Полночный джаз
 Концертный зал
 Ақсарай
 Телеафиша
 Специальный проект
 Астана онлайн
 Қайырлы таң

Примечания

Ссылки 
 Білім және Мәдениет
 Решение об объединении ТК «Билим» и «Мадениет» уже принято — Мухтар Кул-Мухаммед
 Прекращено вещание телеканала «Мәдениет»
 Канал «Білім» на YouTube

Телеканалы, запущенные в 2014 году
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на казахском языке
Познавательные телеканалы
Телеканалы Астаны